Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à Hambourg du 10 au .

Helga Schultze remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Kerry Melville.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Allemagne

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Allemagne